COL18A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 754 амінокислот, а молекулярна маса — 178 188.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки